Coniophorella is een geslacht van schimmels behorend tot de familie Coniophoraceae. De soorten zijn echter allemaal overgeheveld naar andere geslachten. 

Coniophoraceae
Schimmelgeslacht